Fieger ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Fieger (1893–1960), deutscher Architekt und Designer
 Doug Fieger (1952–2010), US-amerikanischer Musiker und Komponist
 Erwin Fieger (1928–2013), deutscher Fotograf
 Franz Josef Fieger (1921–2022), deutscher Kaufmann
 Josef Fieger (1887–1961), deutscher Arzt
 Michael Fieger (* 1959), deutscher Theologe
 Rupert Fieger (* 1962), deutscher Steinmetz und Bildhauer 

 Fieger (Adelsgeschlecht), ehemaliges Tiroler Adelsgeschlecht